Onofri ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Onofri (1874–1932), italienischer Organist und Komponist
 Antonio Onofri (1759–1825), sanmarinesischer Politiker
 Arturo Onofri (1885–1928), italienischer Dichter
 Claudio Onofri (* 1952), italienischer Fußballspieler
 Crescenzio Onofri (1634–1714), italienischer Maler
 Enrico Onofri (* 1967), italienischer Violinist und Dirigent
 Massimo Onofri (* 1961), italienischer Essayist
 Paola Onofri (* 1962), italienische Schauspielerin
 Roberto Onofri (* 1968), italienischer Fernsehmoderator
 Sandro Onofri (1955–1999), italienischer Autor
 Stefano Onofri (* 1956), italienischer Synchronsprecher und Schauspieler
 Vincenzo Onofri (aktiv 1493–1524), italienischer Bildhauer